Kalletjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kalletjärnarna (Föllinge socken, Jämtland, 705859-142836), sjö i Krokoms kommun, 
Kalletjärnarna (Föllinge socken, Jämtland, 705866-142819), sjö i Krokoms kommun, 
Kalletjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (5,03 ha)
Gull-Kalletjärnen, sjö i Norsjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn